L'expression « chat doré » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de félidés :
 le Chat doré d'Afrique () ;
 le Chat doré d'Asie ou Chat de Temminck () ;
 le Chat doré de Bornéo ou Chat bai ().

Articles connexes

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Felidae
Nom de carnivore ambigu